Теча — многозначный термин:

 Теча (приток Исети) — река в Челябинской и Курганской областях.
 Теча (приток Угры) — река в Калужской области.
 Теча (приток Бирюсы) — река в Иркутской области.
 Теча — документальный фильм, Свердловская киностудия, 1996 год.

См. также 
 Верхняя Теча
 Новая Теча
 Русская Теча